Rabo-de-raposa é o nome comum dado a diversas espécies vegetais:

 Orobanche rapum-genistae
 Polypogon monspeliensis
 Polypogon viridis
 Stachys arvensis
 Rabo-de-raposa (cacto)